USS  je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Benham (DD-49) 
 USS Benham (DD-397) 
 USS Benham (DD-796)

Benham